Koninklijke Bibliotheek può riferisci alla:

Biblioteca reale del Belgio
Biblioteca reale dei Paesi Bassi